Destel peut faire référence à :

Personnalités 

 Louis-Henry Destel, fut un  conteur, écrivain, journaliste et joueur de rugby à XV ariégeois. Il naquit en 1885 à Lézat-sur-Lèze et mourut le 29 aout 1962 à Saint-Girons.

Cours d'eau 

 Le Destel  est un petit ruisseau français qui coule en Provence. Il  prend sa source dans le massif de Siou-Blanc et se jette dans la Reppe.

 Le ruisseau du Destel  est un ruisseau français qui coule dans le département du Gard. C'est un affluent de la Cèze.